Omansen ist der Familienname von

 Damian Omansen (* 1985), Musiker, Dirigent und Arrangeur 
 Thomas Omansen (* 1932), Journalist und Autor

 Willibald Omansen (1886–1976), deutscher Dichter und Kulturjournalist, siehe Willibald Omankowski